Жан-Жак Дево де Сен-Морис (; , Париж — , около Ватерлоо) — французский военачальник, дивизионный генерал (1813), артиллерист, барон империи (1810).

Биография 
Сын дворянина и придворного Жака Филиппа Де Во, сеньора де Сен-Морис и Анжелики Мелин (). Детство провел в деревне , где его отец владел . Перед революцией отец будущего генерала продал замок из-за недостатка средств.

Обучался в артиллерийском училище в Шалоне, выпущен лейтенантом в 1792 году. Участвовал в войнах революционной Франции. В 1801 году — адъютант генерала (вскоре затем маршала) Мармона. В 1803 году произведён в полковники. В ходе Австрийской кампании, участвовал в осаде Ульма, где был ранен. Затем, в одной из небольших стычек попал в плен к австрийцам, но вскоре был освобождён французскими войсками. В 1809 году привлёк внимание императора отличным командованием соединением артиллерии при Ваграме, был произведён в бригадные генералы, и переведён в гвардейскую конную артиллерию — одну из самых престижных частей армии.

В 1812 году, в ходе похода в Россию, и в 1813 году, в ходе боёв в Саксонии — начальник конной артиллерии Императорской гвардии. Командовал огнём крупных батарей при Бородине, при Малоярославце, под Красным, при Лютцене, при Баутцене, при Ганау, произведён в дивизионные генералы. В 1814 году командовал артиллерией Лионской армии маршала Ожеро, которая (армия) действовала неудачно. При Первой Реставрации Бурбонов стал кавалером королевского ордена Святого Людовика (как и большинство боевых наполеоновских генералов),  но не получил назначения. Во время Ста Дней вернулся под знамёна Наполеона, назначен начальником артиллерии Императорской гвардии. В битве при Ватерлоо разорван надвое ядром на боевой позиции батареи.

Имя генерала Дево де Сен-Мориса написано на северной стороне Триумфальной Арки в Париже. В честь генерала в Париже названа улица — Авеню де Сент-Морис ().

Генерал был женат на дочери землевладельца с Сан-Доминго Селесте-Шарлоте Суверби (). Единственный сын — Шарль Антуан Жак (1812—1865), кавалерийский офицер, скончался бездетным.

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (11 декабря 1803 года)

 Офицер ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Коммандан ордена Почётного легиона (16 мая 1812 года)

 Кавалер ордена Святого Людовика (1814)

Источник 
 Шиканов В. Н. Генералы Наполеона. Биографический словарь. — , 2004. — С. 65.
 Отечественная война 1812 года. Энциклопедия. — : РОССПЭН, 2004. — С. 231.

Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Бароны Империи (Франция)